Bena – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Bena – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych
 bena – szczep winorośli właściwej